2006-07 est la trente-deuxième saison de l'Elitserien, le championnat élite de hockey sur glace en Suède. L'équipe du Färjestads BK remporte la saison régulière alors que le MODO hockey remporte les séries éliminatoires.

Saison régulière 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

       Équipe championne de la saison régulière
       Équipe qualifiée pour les séries
       Équipe devant jouer la phase de relégation

Séries éliminatoires

Effectif vainqueur

Kvalserien 
Tous 10 matchs. Les Malmö Redhawks sont relégués alors que le Södertälje SK est promu.

Trophées 
 Trophée Le Mat: Modo hockey
 Guldpucken : Per Svartvadet, (Modo hockey)
 Guldhjälmen : Fredrik Bremberg (Djurgårdens IF)
 Trophée Håkan-Loob :  Pavel Brendl (Mora IK)
 Årets rookie :  Patric Hörnqvist (Djurgårdens IF)
 Guldpipan : Thomas Andersson (Gävle)

Notes et références

Voir aussi

Liens externes 
  Hockeyligan.se — site officiel
  Swehockey.se — statistiques officielles

2006-2007
Suède
Sport en Suède en 2006
Sport en Suède en 2007